Infiltração - processo pelo qual a água à superfície atravessa o solo;
 Infiltração (medicina) - difusão ou acumulação (num tecido ou em células) de substâncias que lhe são estranhas ou em quantidades que excedem o normal;
 uma tentativa de atravessar uma fronteira ou entrar num local guardado sem ser detetado;
 Infiltração (militar) - Operação tática ou técnica de movimento utilizada em combinação com outras manobras ofensivas;
 Espionagem - prática de obter informações de caráter secreto ou confidencial sobre governos ou organizações, sem autorização destes;
 Entrismo - tática política na qual uma organização ou estado encoraja os seus membros ou agentes a infiltrar outras organizações numa tentativa de recrutar novos elementos, ou assumir controlo sobre ela;
 Exploração urbana - inspeção do incomum ou partes fora de limites de zonas urbanas ou zonas industriais;

Desambiguação